Le HNLMS K 1 (en néerlandais : Hr.Ms. K 1) peut se référer à l'un des trois navires de la Marine royale néerlandaise nommés K 1 ou K I :
 HNLMS K2 (1905), un torpilleur de classe K, plus tard nommé Michiel Gardeyn
  (1914), un sous-marin unique
 , sloop de classe K, capturé par les Allemands et mis en service à la Kriegsmarine

Notes